O termo handicap é um termo inglês que significa vantagem ou desvantagem, ou o ato de dar vantagem ou desvantagem.
Pode também significar obstáculo, ou incapacidade.

Pode referir-se a:

Handicap match - Tipo de luta no wrestling profissional.
Handicap em polo - Critério de classificação para equipas e seus jogadores usado no polo.
Handicap em turfe - Critério de aplicação de sobrepesos para equiparar as possibilidades de vitória entre dois cavalos de categoria desigual.

Desambiguação